Bézard ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Bézard (1930–2004), französischer Schauspieler
 Johann Ritter von Bézard (1871–1954), k.u.k. Offizier